Лига Ирландии 1937/1938 () — 17-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Слайго Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1937/1938
Ирландия
Ирландия
1937 год в Ирландии
1938 год в Ирландии